La lagune Aby samandjé est une lagune d'une superficie de , située à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire. La lagune se jette dans l'océan Atlantique par une série de chenaux se réunissant en une passe unique au niveau du village d'Assinie-Mafia.

Voir aussi 
 Canal d'Asagni

Aby